Симиганч (кишлак) — кишлак, стоящий на реке Симиганч.
 Симиганч (река) — небольшая река в Таджикистане, приток реки Кафирниган.